Ив Хесс (; ) — швейцарский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швейцарии участник зимних Универсиад  и . Призёр . В составе смешанной парной сборной Швейцарии участник . В составе смешанной сборной Швейцарии бронзовый призёр . , .

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позициях третьего и четвёртого.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (), бронза ().
 : бронза ().
 : золото (, ).
 : золото (), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Team Zug Cablex
 
 Yves Hess - Technical Sales Manager - prophysics AG | XING
 Yves Hess - Prophysics AG
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге